Monastère des Saints-Apôtres (Arles)
 Monastère des Saints-Apôtres (Muş)
 Le monastère des Saints-Apôtres de Paris se trouvait au  à l'emplacement de l'Abbaye Sainte-Geneviève de Paris.
 Monastère des Saints-Apôtres (Tavush)